«Тайна острова Роан-Иниш» () — американский фильм режиссёра Джона Сейлза.

Слоган фильма — Between land and sea there is a place where myths are real («Между землёй и морем есть место, где мифы реальны»).

Сюжет 
Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери отец увозит десятилетнюю Фиону в город, но вскоре понимает, что жизнь в городе не для неё. Девочка возвращается в деревню, к своим дедушке и бабушке. Там она узнает множество старинных историй, в том числе и о людях-тюленях — шелки. Давным-давно один из её предков взял в жены девушку-шелки, и с тех пор в роду Конелли раз в поколение появляются «тёмные» — черноволосые, черноглазые дети. Именно таким «тёмным» был Джимми — младший брат Фионы, колыбель с которым унесло море. Но девочка не верит, что он погиб, и делает всё возможное, чтобы отыскать его и вернуться на остров, где она родилась и где умерла её мать, — на остров Роан-Иниш…

В ролях 

 Джени Кортни — Фиона
 Эйлин Колган — Тесс
 Ричард Шеридан — Имон
 Дейв Даффи — Джим
 Пэт Словей — священник
 Деклан Ханниган — старший брат
 Юджин Макхью — посетитель бара
 Тони Рубини — посетитель бара

 Мик Лалли — Хью
 Майкл Маккартхах — учитель
 Фергал Макелхеррон — Шон Майкл
 Брендан Конрой — Флинн
 Джон Линч — Тадг
 Сьюзан Линч — Шелки
 Фрэнки Маккафферти — Тим
 Киллиан Бирн — Джеми

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Ирландии
Семейные фильмы США
Семейные фильмы Ирландии
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Ирландии в жанре фэнтези
Фильмы Джона Сэйлза
Фильмы на английском языке
Фильмы на ирландском языке
Экранизации литературных произведений
Фильмы США 1994 года
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Ирландии